7-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в городе Ленинграде с 26 декабря 1982 года по 4 января 1983 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2 место заняла сборная Чехословакии. Бронзовые медали достались сборной Канады.

Итоговая таблица 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 
Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Доминик Гашек
 Защитник:  Илья Бякин
 Нападающий:  Томас Сандстрём

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Матти Раутианен
 Защитники:  Симо Сааринен —  Илья Бякин
 Нападающие:  Владимир Ружичка —  Томас Сандстрём —  Герман Волгин

Группа B 
Матчи состоялись 14 — 20 марта в Англете (Франция).

Предварительный раунд 
Группа A

Группа B

Финальный раунд 
Квалификация Группы А

Утешительная группа

, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1984.  выбыла в группу С.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1983 год в хоккее
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в СССР
Спорт в России в 1982 году
Спорт в России в 1983 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Декабрь 1982 года
Январь 1983 года
1983 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в СССР